El Causse, de vegades grafiat Cauce o Calce, és una llarga carena de 286 metres d'altitud que es troba en el límit dels termes comunals de Castellnou dels Aspres i Santa Coloma de Tuïr, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord. És la continuïtat cap al nord-est del Roc de Mallorca.

Està situat a cavall dels dos termes esmentats, al nord-oest de Santa Coloma i al sud-est de Castellnou dels Aspres. És un dels contraforts dels Aspres, i té la seva continuïtat cap al sud-est en el Serrat del Puig.

En el seu sector més nord-oriental hi ha situada la gran Pedrera departamental de Tuïr.

Referències 

Castellnou dels Aspres
Muntanyes del Rosselló
Santa Coloma de Tuïr